Albi (França) — município do Tarn
Albi (Itália) — comuna da Calábria
L'Albi — município espanhol da Catalunha cujo nome em  é Albí
Albi (cratera) — de Marte

Desambiguações de topônimos